Кийк () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Кийк, Хейно (1927—2013) — писатель.
 Кийк, Калле (род. 1963) — шахматист.
 Кийк, Танель (род. 1989) — политик.